Анноне — топоним.
Анноне́ (фр. Annonay) — город и коммуна во Франции.
Анноне (итал. Lago di Annone) — озеро на севере Италии.
 Анноне-ди-Брианца — город в Италии, расположен в провинции Лекко региона Ломбардия.

См. также 
Анноне-Венето
Аннона (значения)